Воздвиженский сельский округ

Краснодарский край 

 Воздвиженский сельский округ Курганинского района

Московская область 

 Воздвиженский сельский округ Клинского района (1994—2006)
 Воздвиженский сельский округ Сергиево-Посадского района (1994—2006)

Ярославская область 

 Воздвиженский сельский округ Угличского района